Кьер, Кер () — датская фамилия, встречается также в Норвегии. Произошла от древнескандинавского Kjærr — болото. Известные носители:
 Кьер, Бодил (1917—2003) — датская актриса.
 
 Кьер, Нильс (1870—1924) — норвежский писатель, драматург, эссеист, литературный и театральный критик.
 Кьер, Оле (род. 1954) — датский футболист, вратарь.
 Кьер, Петер (род. 1965) — датский футболист, вратарь.
 Кьер, Симон (род. 1989) — датский футболист.

Примечания

См. также 
 Оптическая нейропатия Кьера